Пряжников — фамилия; имеет женскую форму Пряжникова.
 Пряжников, Александр Петрович (род. 1954) — советский и белорусский футболист и тренер.
 Пряжников, Виктор Романович (1933—2008) — советский хоккеист, нападающий. Заслуженный мастер спорта СССР.
 Пряжников, Николай Сергеевич (род. 1954) — доктор психологических наук, профессор факультета психологии МГУ.